In Cauda Venenum () — тринадцатый студийный альбом шведской прогрессив-метал-группы Opeth, выпущенный 27 сентября 2019 года на лейблах Moderbolaget и Nuclear Blast. Он был выпущен в двух версиях: на шведском и на английском языке. Группа гастролировала в поддержку альбома в течение 2019 и 2020 годов. С длительностью в 67 минут и 57 секунд — это самый длинный студийный альбом группы. Это также последний альбом группы с участием барабанщика Мартина Аксенрота перед его уходом в 2021 году.

Отзывы критиков 
Веб-сайт Wall of Sound поставил альбому максимальную оценку в 10 баллов из 10, отметив, что это «лучший альбом коллектива, вышедший в их прог-эру». Впоследствии множеством музыкальных изданий In Cauda Venenum признавался одним из лучших метал-альбомов 2019 года.

Список композиций

Участники записи 
 Микаэль Окерфельдт — ведущий и бэк-вокал, гитара, продюсирование
 Фредрик Окессон — соло- и ритм-гитара, бэк-вокал
 Мартин Мендес — бас-гитара
 Йоаким Свалберг — клавишные, бэк-вокал
 Мартин Аксенрот — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 

Альбомы Opeth
Альбомы прогрессивного метала
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы Nuclear Blast Records